Мариупольская улица:
 Мариупольская улица — улица в Днепре.
 Мариупольская улица — улица в Казани.
 Мариупольская улица — улица в Кропивницком.
 Мариупольская улица — улица в Краснодаре.
 Мариупольская улица — улица в Луганске.
 Мариупольская улица — улица в Мариуполе.
 Мариупольская улица — улица в Москве.